Fictief figuur
 Ilse Van de Casteele, personage in de Vlaamse politieserie Witse

Personen met de achternaam Van de Casteele, Van De Casteele of Vandecasteele
 Annemie Van de Casteele, Belgisch apotheker en politica
 Camille Van De Casteele, Belgisch wielrenner
 Désiré Van de Casteele, Belgisch historicus en archivaris
 Grant Van De Casteele, Amerikaans voetballer
 Jean Vandecasteele, Belgisch politicus
 Joost Vandecasteele, Belgisch komiek en schrijver
 Lise Vandecasteele, Belgisch arts en politica
 Olivier Vandecasteele, Belgisch humanitair hulpverlener
 Roger Van de Casteele, Frans waterpoloër

Nederlandse of Vlaamse achternaam